Bus bezeichnet:
 Kurzwort für Omnibus beziehungsweise Autobus
Kurzwort für Reisebus
 umgangssprachliches Kurzwort für Oberleitungsbus beziehungsweise Trolleybus
 als Abkürzung von Binary Unit System gekoppelte Leiterbahnen zum Datentransfer: Bus (Datenverarbeitung)
 Satellitenbus, Versorgungseinheit eines Satelliten
 (3254) Bus, Asteroid des Hauptgürtels

Orte:
 Bus, früherer Name von Buus, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Bus (Pas-de-Calais),  bei Lille,  Frankreich
 Bus-Saint-Rémy, bei Rouen, Frankreich 

Personen (Familienname):
 Bernard Amé Léonard Du Bus de Gisignies (1808–1874), belgischer Ornithologe, Paläontologe und Künstler
 César de Bus (1544–1607), französischer Theologe
 Charles du Bus de Warnaffe (1894–1965), belgischer Politiker
 Dirk Bus (1907–1978), niederländischer Bildhauer
 Erhard Bus (* 1953), deutscher Historiker
 Kati Bus (1945–2009), ungarische Schauspielerin
 Ladislaus Bus-Fekete (1896–1971), ungarisch-US-amerikanischer Bühnen- und Filmautor
 Schelte John Bus (* 1956), US-amerikanischer Astronom

Buš bezeichnet:
 Buš, deutsch Busch, Gemeinde in Tschechien

BUS steht als Abkürzung für:
 Betrieb und Schule, Bildungsprojekt in Nordrhein-Westfalen
 Busulfan, synthetisches Zytostatikum
 First Bank of the United States
 den IATA-Code des Flughafens Batumi
 Buchstabenumlegesumme

bus bezeichnet:
 eine ehemalige Studentenzeitung der Region Berlin und Potsdam, siehe Spree (Studentenzeitung)

Siehe auch:

 Bous
 Buhs
 Buß
 Buss (Begriffsklärung)
 Busse
 Buus (Begriffsklärung)

BUS